|-
|(61001)||2000 KJ31|| align=right|16,5|| align=right|2,336|| align=right|0,224|| align=right|2,87|| align=right|3,571||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61002)||2000 KS32|| align=right|15,8|| align=right|2,232|| align=right|0,083|| align=right|1,70|| align=right|3,333||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61003)||2000 KU32|| align=right|16,9|| align=right|2,204|| align=right|0,061|| align=right|1,72|| align=right|3,271||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61004)||2000 KH33|| align=right|16,7|| align=right|2,328|| align=right|0,231|| align=right|4,73|| align=right|3,552||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61005)||2000 KA35|| align=right|15,8|| align=right|2,350|| align=right|0,186|| align=right|6,75|| align=right|3,601||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61006)||2000 KR35|| align=right|17,2|| align=right|2,220|| align=right|0,126|| align=right|3,56|| align=right|3,308||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61007)||2000 KV35|| align=right|16,4|| align=right|2,315|| align=right|0,079|| align=right|5,74|| align=right|3,521||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61008)||2000 KE36|| align=right|16,0|| align=right|2,359|| align=right|0,124|| align=right|6,57|| align=right|3,622||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61009)||2000 KH36|| align=right|15,6|| align=right|2,241|| align=right|0,229|| align=right|6,32|| align=right|3,355||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61010)||2000 KR36|| align=right|16,0|| align=right|2,615|| align=right|0,146|| align=right|10,61|| align=right|4,229||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61011)||2000 KJ40|| align=right|16,3|| align=right|2,423|| align=right|0,187|| align=right|3,35|| align=right|3,771||MBA||26. maj 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(61012)||2000 KP41|| align=right|15,7|| align=right|2,372|| align=right|0,135|| align=right|7,58|| align=right|3,652||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61013)||2000 KR41|| align=right|15,1|| align=right|2,611|| align=right|0,098|| align=right|3,99|| align=right|4,218||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61014)||2000 KV41|| align=right|16,2|| align=right|2,359|| align=right|0,186|| align=right|2,40|| align=right|3,623||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61015)||2000 KJ42|| align=right|14,6|| align=right|2,562|| align=right|0,162|| align=right|15,03|| align=right|4,100||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61016)||2000 KT42|| align=right|17,4|| align=right|2,163|| align=right|0,084|| align=right|3,96|| align=right|3,180||MBA||25. maj 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(61017)||2000 KX42|| align=right|15,6|| align=right|2,544|| align=right|0,122|| align=right|5,24|| align=right|4,057||MBA||25. maj 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(61018)||2000 KA46|| align=right|16,0|| align=right|2,443|| align=right|0,069|| align=right|6,29|| align=right|3,817||MBA||30. maj 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(61019)||2000 KU46|| align=right|15,5|| align=right|2,421|| align=right|0,072|| align=right|7,50|| align=right|3,767||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61020)||2000 KC47|| align=right|14,5|| align=right|3,084|| align=right|0,061|| align=right|10,48|| align=right|5,416||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61021)||2000 KS49|| align=right|16,4|| align=right|2,305|| align=right|0,173|| align=right|5,19|| align=right|3,498||MBA||30. maj 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(61022)||2000 KY49|| align=right|15,9|| align=right|2,310|| align=right|0,121|| align=right|6,20|| align=right|3,510||MBA||30. maj 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(61023)||2000 KV50|| align=right|15,9|| align=right|2,330|| align=right|0,193|| align=right|2,53|| align=right|3,556||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61024)||2000 KJ52|| align=right|14,2|| align=right|3,099|| align=right|0,104|| align=right|9,81|| align=right|5,454||MBA||23. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61025)||2000 KU52|| align=right|15,6|| align=right|2,724|| align=right|0,154|| align=right|7,43|| align=right|4,496||MBA||25. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61026)||2000 KG53|| align=right|15,4|| align=right|2,225|| align=right|0,065|| align=right|8,85|| align=right|3,317||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61027)||2000 KP53|| align=right|15,6|| align=right|2,556|| align=right|0,155|| align=right|4,05|| align=right|4,086||MBA||29. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61028)||2000 KR53|| align=right|15,0|| align=right|2,408|| align=right|0,165|| align=right|5,92|| align=right|3,737||MBA||29. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61029)||2000 KG55|| align=right|15,8|| align=right|2,345|| align=right|0,269|| align=right|4,58|| align=right|3,589||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61030)||2000 KN55|| align=right|16,5|| align=right|2,232|| align=right|0,125|| align=right|2,77|| align=right|3,335||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61031)||2000 KQ55|| align=right|16,5|| align=right|2,283|| align=right|0,123|| align=right|3,99|| align=right|3,448||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61032)||2000 KC56|| align=right|16,8|| align=right|2,321|| align=right|0,153|| align=right|5,50|| align=right|3,536||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61033)||2000 KG56|| align=right|15,3|| align=right|2,268|| align=right|0,162|| align=right|7,81|| align=right|3,415||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61034)||2000 KX56|| align=right|14,7|| align=right|2,986|| align=right|0,082|| align=right|2,56|| align=right|5,160||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61035)||2000 KN57|| align=right|16,5|| align=right|2,935|| align=right|0,069|| align=right|0,85|| align=right|5,027||MBA||24. maj 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(61036)||2000 KC59|| align=right|16,3|| align=right|2,354|| align=right|0,119|| align=right|5,56|| align=right|3,610||MBA||24. maj 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(61037)||2000 KG59|| align=right|16,4|| align=right|2,665|| align=right|0,026|| align=right|4,45|| align=right|4,349||MBA||24. maj 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(61038)||2000 KU59|| align=right|15,8|| align=right|2,729|| align=right|0,070|| align=right|9,98|| align=right|4,507||MBA||25. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61039)||2000 KW59|| align=right|14,2|| align=right|3,184|| align=right|0,143|| align=right|2,70|| align=right|5,682||MBA||25. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61040)||2000 KQ60|| align=right|14,6|| align=right|3,201|| align=right|0,079|| align=right|11,41|| align=right|5,726||MBA||25. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61041)||2000 KR60|| align=right|15,5|| align=right|2,560|| align=right|0,265|| align=right|5,94|| align=right|4,095||MBA||25. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61042)||2000 KB61|| align=right|13,2|| align=right|3,969|| align=right|0,271|| align=right|9,57|| align=right|7,906||HLD||25. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61043)||2000 KJ61|| align=right|15,0|| align=right|2,435|| align=right|0,265|| align=right|7,42|| align=right|3,798||MBA||25. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61044)||2000 KT62|| align=right|14,2|| align=right|3,045|| align=right|0,065|| align=right|12,81|| align=right|5,312||MBA||26. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61045)||2000 KU62|| align=right|16,3|| align=right|2,290|| align=right|0,159|| align=right|9,29|| align=right|3,465||MBA||26. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61046)||2000 KB63|| align=right|15,3|| align=right|2,617|| align=right|0,137|| align=right|15,46|| align=right|4,232||MBA||26. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61047)||2000 KJ63|| align=right|16,7|| align=right|2,224|| align=right|0,038|| align=right|6,97|| align=right|3,316||MBA||26. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61048)||2000 KV63|| align=right|14,7|| align=right|2,740|| align=right|0,168|| align=right|9,16|| align=right|4,534||MBA||26. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61049)||2000 KF65|| align=right|16,1|| align=right|2,643|| align=right|0,081|| align=right|5,09|| align=right|4,295||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61050)||2000 KM72|| align=right|15,8|| align=right|2,251|| align=right|0,124|| align=right|1,97|| align=right|3,377||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61051)||2000 KC73|| align=right|15,3|| align=right|2,230|| align=right|0,095|| align=right|7,32|| align=right|3,330||MBA||28. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61052)||2000 KF73|| align=right|15,7|| align=right|2,402|| align=right|0,230|| align=right|1,71|| align=right|3,722||MBA||28. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61053)||2000 KQ73|| align=right|14,6|| align=right|3,138|| align=right|0,128|| align=right|17,51|| align=right|5,559||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61054)||2000 KR74|| align=right|15,4|| align=right|2,642|| align=right|0,087|| align=right|15,62|| align=right|4,295||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61055)||2000 KJ75|| align=right|15,5|| align=right|2,720|| align=right|0,132|| align=right|9,16|| align=right|4,485||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61056)||2000 KN75|| align=right|15,2|| align=right|2,598|| align=right|0,161|| align=right|10,07|| align=right|4,187||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61057)||2000 KD76|| align=right|16,1|| align=right|2,529|| align=right|0,130|| align=right|14,73|| align=right|4,020||MBA||27. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61058)||2000 KT78|| align=right|16,5|| align=right|2,343|| align=right|0,194|| align=right|4,84|| align=right|3,586||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61059)||2000 LX|| align=right|15,4|| align=right|2,334|| align=right|0,162|| align=right|8,37|| align=right|3,565||MBA||2. junij 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(61060)||2000 LH1|| align=right|15,8|| align=right|2,264|| align=right|0,212|| align=right|5,84|| align=right|3,406||MBA||2. junij 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(61061)||2000 LX1|| align=right|15,1|| align=right|2,315|| align=right|0,242|| align=right|23,76|| align=right|3,522||MBA||4. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61062)||2000 LF2|| align=right|15,8|| align=right|2,273|| align=right|0,125|| align=right|2,07|| align=right|3,427||MBA||3. junij 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(61063)||2000 LN4|| align=right|14,7|| align=right|2,718|| align=right|0,178|| align=right|13,87|| align=right|4,479||MBA||4. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61064)||2000 LW4|| align=right|15,6|| align=right|2,248|| align=right|0,188|| align=right|5,74|| align=right|3,371||MBA||5. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61065)||2000 LE5|| align=right|16,1|| align=right|2,238|| align=right|0,128|| align=right|6,71|| align=right|3,348||MBA||5. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61066)||2000 LV5|| align=right|16,7|| align=right|2,393|| align=right|0,167|| align=right|2,23|| align=right|3,700||MBA||4. junij 2000||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(61067)||2000 LQ6|| align=right|15,5|| align=right|2,245|| align=right|0,105|| align=right|4,58|| align=right|3,362||MBA||6. junij 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(61068)||2000 LR6|| align=right|15,7|| align=right|2,305|| align=right|0,074|| align=right|6,55|| align=right|3,498||MBA||6. junij 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(61069)||2000 LS7|| align=right|15,1|| align=right|2,300|| align=right|0,149|| align=right|6,39|| align=right|3,488||MBA||5. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61070)||2000 LV7|| align=right|14,8|| align=right|2,749|| align=right|0,259|| align=right|7,39|| align=right|4,557||MBA||5. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61071)||2000 LS8|| align=right|16,1|| align=right|2,150|| align=right|0,102|| align=right|2,47|| align=right|3,151||MBA||5. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61072)||2000 LW8|| align=right|15,5|| align=right|2,298|| align=right|0,190|| align=right|4,60|| align=right|3,482||MBA||5. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61073)||2000 LB9|| align=right|14,8|| align=right|2,599|| align=right|0,128|| align=right|15,54|| align=right|4,189||MBA||5. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61074)||2000 LR9|| align=right|14,5|| align=right|2,552|| align=right|0,187|| align=right|13,10|| align=right|4,076||MBA||5. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61075)||2000 LQ10|| align=right|14,7|| align=right|2,531|| align=right|0,179|| align=right|14,62|| align=right|4,027||MBA||1. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61076)||2000 LP14|| align=right|14,5|| align=right|2,657|| align=right|0,122|| align=right|14,14|| align=right|4,331||MBA||7. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61077)||2000 LU15|| align=right|16,9|| align=right|2,313|| align=right|0,070|| align=right|5,72|| align=right|3,518||MBA||7. junij 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(61078)||2000 LZ15|| align=right|15,9|| align=right|2,351|| align=right|0,281|| align=right|6,46|| align=right|3,605||MBA||6. junij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61079)||2000 LY17|| align=right|15,4|| align=right|2,276|| align=right|0,184|| align=right|5,05|| align=right|3,434||MBA||8. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61080)||2000 LW19|| align=right|16,4|| align=right|2,298|| align=right|0,220|| align=right|7,28|| align=right|3,483||MBA||8. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61081)||2000 LZ19|| align=right|16,4|| align=right|2,350|| align=right|0,187|| align=right|6,12|| align=right|3,602||MBA||8. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61082)||2000 LB20|| align=right|15,4|| align=right|2,477|| align=right|0,135|| align=right|6,13|| align=right|3,898||MBA||8. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61083)||2000 LE20|| align=right|15,7|| align=right|2,379|| align=right|0,166|| align=right|6,27|| align=right|3,668||MBA||8. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61084)||2000 LF20|| align=right|14,5|| align=right|3,131|| align=right|0,161|| align=right|15,08|| align=right|5,540||MBA||8. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61085)||2000 LL21|| align=right|15,9|| align=right|2,266|| align=right|0,222|| align=right|5,26|| align=right|3,410||MBA||8. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61086)||2000 LU21|| align=right|16,4|| align=right|2,233|| align=right|0,182|| align=right|4,90|| align=right|3,337||MBA||8. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61087)||2000 LY21|| align=right|13,6|| align=right|2,639|| align=right|0,167|| align=right|12,03|| align=right|4,286||MBA||8. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61088)||2000 LZ21|| align=right|14,9|| align=right|2,432|| align=right|0,290|| align=right|11,10|| align=right|3,793||MBA||8. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61089)||2000 LO22|| align=right|15,4|| align=right|3,073|| align=right|0,066|| align=right|9,46|| align=right|5,386||MBA||6. junij 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(61090)||2000 LN23|| align=right|14,4|| align=right|2,328|| align=right|0,223|| align=right|23,28|| align=right|3,552||MBA||1. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61091)||2000 LU27|| align=right|15,2|| align=right|2,401|| align=right|0,201|| align=right|1,78|| align=right|3,721||MBA||6. junij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61092)||2000 LV27|| align=right|15,4|| align=right|2,409|| align=right|0,179|| align=right|2,22|| align=right|3,738||MBA||6. junij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61093)||2000 LW27|| align=right|15,8|| align=right|2,340|| align=right|0,250|| align=right|2,97|| align=right|3,579||MBA||6. junij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61094)||2000 LH28|| align=right|14,5|| align=right|2,805|| align=right|0,224|| align=right|8,94|| align=right|4,697||MBA||6. junij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61095)||2000 LP28|| align=right|15,3|| align=right|2,243|| align=right|0,194|| align=right|8,50|| align=right|3,358||MBA||9. junij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61096)||2000 LS28|| align=right|15,5|| align=right|2,410|| align=right|0,185|| align=right|3,70|| align=right|3,741||MBA||9. junij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61097)||2000 LT28|| align=right|15,4|| align=right|1,971|| align=right|0,061|| align=right|24,58|| align=right|2,767||MBA||12. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61098)||2000 LY28|| align=right|15,3|| align=right|2,397|| align=right|0,120|| align=right|6,14|| align=right|3,711||MBA||6. junij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61099)||2000 LG29|| align=right|15,3|| align=right|2,555|| align=right|0,264|| align=right|4,52|| align=right|4,084||MBA||11. junij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61100)||2000 LJ29|| align=right|16,1|| align=right|2,386|| align=right|0,211|| align=right|0,90|| align=right|3,685||MBA||11. junij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61101)||2000 LD30|| align=right|16,8|| align=right|2,201|| align=right|0,187|| align=right|5,99|| align=right|3,264||MBA||7. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61102)||2000 LM30|| align=right|13,5|| align=right|3,378|| align=right|0,135|| align=right|15,89|| align=right|6,207||MBA||7. junij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61103)||2000 LP30|| align=right|14,5|| align=right|2,676|| align=right|0,201|| align=right|17,78|| align=right|4,376||MBA||9. junij 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(61104)||2000 LU30|| align=right|15,5|| align=right|2,362|| align=right|0,150|| align=right|5,92|| align=right|3,629||MBA||10. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61105)||2000 LN31|| align=right|15,7|| align=right|2,149|| align=right|0,141|| align=right|4,23|| align=right|3,150||MBA||5. junij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61106)||2000 LQ31|| align=right|15,1|| align=right|2,627|| align=right|0,096|| align=right|7,74|| align=right|4,257||MBA||5. junij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61107)||2000 LR31|| align=right|16,1|| align=right|2,276|| align=right|0,151|| align=right|6,00|| align=right|3,433||MBA||5. junij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61108)||2000 LT31|| align=right|14,6|| align=right|2,601|| align=right|0,263|| align=right|4,67|| align=right|4,194||MBA||5. junij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61109)||2000 LU31|| align=right|16,2|| align=right|2,376|| align=right|0,165|| align=right|6,74|| align=right|3,663||MBA||5. junij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61110)||2000 LC32|| align=right|16,3|| align=right|2,306|| align=right|0,195|| align=right|6,75|| align=right|3,502||MBA||5. junij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61111)||2000 LD33|| align=right|15,7|| align=right|2,236|| align=right|0,196|| align=right|4,11|| align=right|3,343||MBA||4. junij 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(61112)||2000 LO33|| align=right|16,7|| align=right|2,322|| align=right|0,073|| align=right|6,94|| align=right|3,538||MBA||4. junij 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(61113)||2000 LP33|| align=right|15,5|| align=right|2,282|| align=right|0,197|| align=right|24,65|| align=right|3,446||MBA||4. junij 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(61114)||2000 LJ34|| align=right|15,7|| align=right|2,548|| align=right|0,136|| align=right|9,63|| align=right|4,067||MBA||3. junij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61115)||2000 LQ34|| align=right|14,5|| align=right|2,745|| align=right|0,157|| align=right|12,10|| align=right|4,548||MBA||3. junij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61116)||2000 LT34|| align=right|16,2|| align=right|2,296|| align=right|0,105|| align=right|8,83|| align=right|3,479||MBA||3. junij 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(61117)||2000 LX34|| align=right|16,0|| align=right|2,333|| align=right|0,141|| align=right|6,04|| align=right|3,564||MBA||1. junij 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(61118)||2000 LV35|| align=right|15,3|| align=right|2,302|| align=right|0,165|| align=right|5,15|| align=right|3,492||MBA||1. junij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61119)||2000 LJ36|| align=right|16,1|| align=right|2,398|| align=right|0,115|| align=right|6,36|| align=right|3,713||MBA||1. junij 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(61120)||2000 LL36|| align=right|15,5|| align=right|2,558|| align=right|0,063|| align=right|9,41|| align=right|4,091||MBA||1. junij 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(61121)||2000 MU|| align=right|16,2|| align=right|2,349|| align=right|0,219|| align=right|1,57|| align=right|3,600||MBA||23. junij 2000||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(61122)||2000 MM1|| align=right|15,8|| align=right|2,262|| align=right|0,131|| align=right|4,40|| align=right|3,402||MBA||25. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61123)||2000 MN1|| align=right|14,7|| align=right|2,416|| align=right|0,305|| align=right|6,46|| align=right|3,755||MBA||25. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61124)||2000 MX1|| align=right|15,7|| align=right|2,302|| align=right|0,124|| align=right|2,69|| align=right|3,491||MBA||27. junij 2000||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(61125)||2000 MK2|| align=right|16,2|| align=right|2,385|| align=right|0,218|| align=right|2,94|| align=right|3,682||MBA||24. junij 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(61126)||2000 MN4|| align=right|14,3|| align=right|2,667|| align=right|0,239|| align=right|3,39|| align=right|4,354||MBA||25. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61127)||2000 MH5|| align=right|14,8|| align=right|2,359|| align=right|0,112|| align=right|6,19|| align=right|3,623||MBA||26. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61128)||2000 MB6|| align=right|15,3|| align=right|2,575|| align=right|0,185|| align=right|3,10|| align=right|4,132||MBA||24. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61129)||2000 MD6|| align=right|15,7|| align=right|2,393|| align=right|0,151|| align=right|3,22|| align=right|3,701||MBA||24. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61130)||2000 NK|| align=right|15,7|| align=right|2,236|| align=right|0,086|| align=right|1,71|| align=right|3,342||MBA||2. julij 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(61131)||2000 NN1|| align=right|15,2|| align=right|2,450|| align=right|0,134|| align=right|6,66|| align=right|3,834||MBA||3. julij 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(61132)||2000 NC2|| align=right|16,2|| align=right|2,380|| align=right|0,179|| align=right|2,36|| align=right|3,670||MBA||5. julij 2000||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(61133)||2000 NL2|| align=right|16,1|| align=right|2,265|| align=right|0,154|| align=right|2,93|| align=right|3,407||MBA||5. julij 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(61134)||2000 NP2|| align=right|15,8|| align=right|2,447|| align=right|0,120|| align=right|7,10|| align=right|3,826||MBA||3. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61135)||2000 NT2|| align=right|15,5|| align=right|2,515|| align=right|0,122|| align=right|3,20|| align=right|3,987||MBA||5. julij 2000||Ondřejov||P. Kušnirák; P. Pravec
|-
|(61136)||2000 NC4|| align=right|15,1|| align=right|2,603|| align=right|0,253|| align=right|3,58|| align=right|4,198||MBA||3. julij 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(61137)||2000 NR4|| align=right|16,2|| align=right|2,305|| align=right|0,137|| align=right|3,26|| align=right|3,498||MBA||3. julij 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(61138)||2000 NX4|| align=right|16,0|| align=right|2,278|| align=right|0,109|| align=right|3,68|| align=right|3,437||MBA||7. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61139)||2000 NO5|| align=right|15,7|| align=right|2,337|| align=right|0,235|| align=right|4,75|| align=right|3,571||MBA||7. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61140)||2000 NR5|| align=right|14,5|| align=right|2,543|| align=right|0,290|| align=right|6,04|| align=right|4,055||MBA||8. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61141)||2000 NZ5|| align=right|14,4|| align=right|2,581|| align=right|0,169|| align=right|12,60|| align=right|4,146||MBA||8. julij 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(61142)||2000 NW6|| align=right|15,4|| align=right|2,179|| align=right|0,191|| align=right|4,73|| align=right|3,216||MBA||4. julij 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(61143)||2000 ND7|| align=right|15,2|| align=right|3,045|| align=right|0,169|| align=right|5,20|| align=right|5,312||MBA||4. julij 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(61144)||2000 NW8|| align=right|16,3|| align=right|2,239|| align=right|0,147|| align=right|3,96|| align=right|3,349||MBA||5. julij 2000||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(61145)||2000 NX8|| align=right|14,7|| align=right|2,249|| align=right|0,181|| align=right|5,68|| align=right|3,372||MBA||7. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61146)||2000 NO10|| align=right|15,5|| align=right|2,447|| align=right|0,215|| align=right|1,64|| align=right|3,827||MBA||10. julij 2000||Valinhos||P. R. Holvorcem
|-
|(61147)||2000 ND11|| align=right|15,5|| align=right|2,440|| align=right|0,195|| align=right|1,96|| align=right|3,810||MBA||10. julij 2000||Valinhos||P. R. Holvorcem
|-
|(61148)||2000 NL11|| align=right|15,7|| align=right|2,416|| align=right|0,212|| align=right|1,00|| align=right|3,755||MBA||10. julij 2000||Valinhos||Valinhos
|-
|(61149)||2000 NU11|| align=right|15,5|| align=right|2,264|| align=right|0,182|| align=right|9,16|| align=right|3,405||MBA||4. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61150)||2000 NV11|| align=right|15,8|| align=right|2,318|| align=right|0,151|| align=right|8,12|| align=right|3,528||MBA||4. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61151)||2000 NV12|| align=right|16,3|| align=right|2,294|| align=right|0,115|| align=right|3,64|| align=right|3,475||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61152)||2000 NE13|| align=right|16,1|| align=right|2,441|| align=right|0,199|| align=right|3,76|| align=right|3,812||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61153)||2000 NV13|| align=right|15,8|| align=right|2,287|| align=right|0,182|| align=right|5,01|| align=right|3,459||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61154)||2000 NW13|| align=right|14,7|| align=right|2,771|| align=right|0,153|| align=right|8,07|| align=right|4,612||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61155)||2000 NH14|| align=right|15,4|| align=right|2,446|| align=right|0,086|| align=right|6,84|| align=right|3,824||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61156)||2000 NJ14|| align=right|14,9|| align=right|2,537|| align=right|0,105|| align=right|9,52|| align=right|4,040||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61157)||2000 NE15|| align=right|15,6|| align=right|2,388|| align=right|0,250|| align=right|6,28|| align=right|3,689||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61158)||2000 NN15|| align=right|15,3|| align=right|2,525|| align=right|0,124|| align=right|4,23|| align=right|4,012||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61159)||2000 NZ16|| align=right|16,4|| align=right|2,359|| align=right|0,168|| align=right|3,68|| align=right|3,623||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61160)||2000 NH18|| align=right|14,5|| align=right|2,582|| align=right|0,017|| align=right|10,33|| align=right|4,149||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61161)||2000 NP18|| align=right|16,5|| align=right|2,520|| align=right|0,172|| align=right|3,39|| align=right|4,000||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61162)||2000 NV18|| align=right|16,1|| align=right|2,241|| align=right|0,145|| align=right|4,56|| align=right|3,354||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61163)||2000 NY18|| align=right|16,5|| align=right|2,387|| align=right|0,178|| align=right|3,61|| align=right|3,688||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61164)||2000 NM19|| align=right|16,0|| align=right|2,217|| align=right|0,138|| align=right|6,11|| align=right|3,300||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61165)||2000 NR19|| align=right|14,5|| align=right|2,641|| align=right|0,216|| align=right|10,47|| align=right|4,291||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61166)||2000 NU19|| align=right|14,3|| align=right|2,649|| align=right|0,188|| align=right|13,04|| align=right|4,311||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61167)||2000 NJ20|| align=right|14,6|| align=right|2,708|| align=right|0,145|| align=right|5,40|| align=right|4,455||MBA||6. julij 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(61168)||2000 NU20|| align=right|16,5|| align=right|2,278|| align=right|0,117|| align=right|8,87|| align=right|3,438||MBA||6. julij 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(61169)||2000 NY20|| align=right|15,4|| align=right|2,473|| align=right|0,145|| align=right|5,71|| align=right|3,889||MBA||6. julij 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(61170)||2000 NZ20|| align=right|15,4|| align=right|2,735|| align=right|0,139|| align=right|2,70|| align=right|4,523||MBA||6. julij 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(61171)||2000 NA21|| align=right|14,6|| align=right|2,445|| align=right|0,130|| align=right|5,57|| align=right|3,823||MBA||6. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61172)||2000 NE21|| align=right|13,8|| align=right|2,563|| align=right|0,062|| align=right|14,43|| align=right|4,102||MBA||7. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61173)||2000 NB22|| align=right|16,3|| align=right|2,341|| align=right|0,180|| align=right|6,32|| align=right|3,581||MBA||7. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61174)||2000 NN22|| align=right|15,2|| align=right|2,268|| align=right|0,215|| align=right|5,73|| align=right|3,414||MBA||7. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61175)||2000 NO22|| align=right|14,2|| align=right|2,571|| align=right|0,136|| align=right|12,91|| align=right|4,121||MBA||7. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61176)||2000 NZ22|| align=right|16,3|| align=right|2,247|| align=right|0,083|| align=right|4,52|| align=right|3,368||MBA||5. julij 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(61177)||2000 NJ23|| align=right|15,7|| align=right|2,281|| align=right|0,138|| align=right|6,37|| align=right|3,443||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61178)||2000 NT23|| align=right|15,6|| align=right|2,424|| align=right|0,190|| align=right|1,75|| align=right|3,774||MBA||5. julij 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(61179)||2000 NL24|| align=right|15,9|| align=right|2,437|| align=right|0,204|| align=right|2,70|| align=right|3,804||MBA||4. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61180)||2000 NQ24|| align=right|15,2|| align=right|2,384|| align=right|0,148|| align=right|7,26|| align=right|3,679||MBA||4. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61181)||2000 NT24|| align=right|16,9|| align=right|2,341|| align=right|0,210|| align=right|2,56|| align=right|3,581||MBA||4. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61182)||2000 NJ25|| align=right|14,8|| align=right|2,579|| align=right|0,205|| align=right|7,77|| align=right|4,142||MBA||4. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61183)||2000 NB26|| align=right|16,3|| align=right|2,300|| align=right|0,160|| align=right|4,63|| align=right|3,487||MBA||4. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61184)||2000 NO26|| align=right|14,7|| align=right|2,643|| align=right|0,128|| align=right|2,24|| align=right|4,296||MBA||4. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61185)||2000 NS26|| align=right|15,4|| align=right|3,001|| align=right|0,121|| align=right|9,32|| align=right|5,198||MBA||4. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61186)||2000 NA27|| align=right|15,4|| align=right|2,774|| align=right|0,222|| align=right|8,78|| align=right|4,620||MBA||4. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61187)||2000 NM27|| align=right|15,5|| align=right|2,559|| align=right|0,315|| align=right|5,50|| align=right|4,092||MBA||4. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61188)||2000 NT27|| align=right|16,4|| align=right|2,393|| align=right|0,160|| align=right|1,29|| align=right|3,702||MBA||4. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61189)||2000 NE29|| align=right|14,5|| align=right|2,385|| align=right|0,119|| align=right|5,49|| align=right|3,682||MBA||8. julij 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|61190 Johnschutt||2000 NF29|| align=right|15,4|| align=right|2,206|| align=right|0,068|| align=right|5,08|| align=right|3,275||MBA||1. julij 2000||Anza||M. Collins; M. White
|-
|(61191)||2000 OA|| align=right|16,2|| align=right|2,196|| align=right|0,060|| align=right|4,07|| align=right|3,253||MBA||21. julij 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(61192)||2000 OU|| align=right|16,1|| align=right|2,330|| align=right|0,189|| align=right|11,73|| align=right|3,555||MBA||23. julij 2000||Farpoint||Gary Hug
|-
|(61193)||2000 OQ1|| align=right|16,0|| align=right|2,227|| align=right|0,122|| align=right|5,37|| align=right|3,322||MBA||26. julij 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(61194)||2000 OU1|| align=right|16,6|| align=right|2,373|| align=right|0,071|| align=right|6,09|| align=right|3,656||MBA||24. julij 2000||Farpoint||Farpoint
|-
|61195 Martinoli||2000 OU2|| align=right|15,7|| align=right|2,390|| align=right|0,216|| align=right|4,00|| align=right|3,693||MBA||28. julij 2000||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(61196)||2000 OD3|| align=right|16,9|| align=right|2,347|| align=right|0,196|| align=right|2,32|| align=right|3,595||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61197)||2000 OG3|| align=right|13,4|| align=right|3,160|| align=right|0,217|| align=right|15,72|| align=right|5,616||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61198)||2000 ON3|| align=right|15,1|| align=right|2,209|| align=right|0,147|| align=right|5,93|| align=right|3,283||MBA||24. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61199)||2000 OA4|| align=right|16,4|| align=right|2,331|| align=right|0,149|| align=right|6,23|| align=right|3,557||MBA||24. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61200)||2000 OC4|| align=right|16,2|| align=right|2,320|| align=right|0,199|| align=right|7,31|| align=right|3,533||MBA||24. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61201)||2000 OK4|| align=right|15,4|| align=right|2,312|| align=right|0,146|| align=right|5,40|| align=right|3,516||MBA||24. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61202)||2000 OM4|| align=right|15,8|| align=right|2,425|| align=right|0,132|| align=right|5,74|| align=right|3,776||MBA||24. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61203)||2000 OY4|| align=right|15,4|| align=right|2,462|| align=right|0,096|| align=right|5,70|| align=right|3,862||MBA||24. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61204)||2000 OP5|| align=right|15,7|| align=right|2,385|| align=right|0,192|| align=right|5,06|| align=right|3,683||MBA||24. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61205)||2000 OL6|| align=right|15,0|| align=right|2,347|| align=right|0,103|| align=right|7,87|| align=right|3,594||MBA||29. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61206)||2000 OS6|| align=right|15,6|| align=right|2,282|| align=right|0,071|| align=right|4,59|| align=right|3,446||MBA||29. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61207)||2000 OZ7|| align=right|14,0|| align=right|2,643|| align=right|0,309|| align=right|11,41|| align=right|4,295||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61208)||2000 OD8|| align=right|16,0|| align=right|2,289|| align=right|0,190|| align=right|5,44|| align=right|3,462||MBA||30. julij 2000||Kleť||Klet
|-
|(61209)||2000 OM9|| align=right|16,3|| align=right|2,338|| align=right|0,155|| align=right|6,12|| align=right|3,575||MBA||30. julij 2000||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(61210)||2000 OU9|| align=right|16,3|| align=right|2,221|| align=right|0,238|| align=right|6,63|| align=right|3,309||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61211)||2000 OH10|| align=right|15,3|| align=right|2,360|| align=right|0,184|| align=right|6,58|| align=right|3,625||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61212)||2000 OJ10|| align=right|15,6|| align=right|2,228|| align=right|0,196|| align=right|5,73|| align=right|3,325||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61213)||2000 OK10|| align=right|16,4|| align=right|2,186|| align=right|0,215|| align=right|3,05|| align=right|3,230||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61214)||2000 OQ10|| align=right|15,7|| align=right|2,402|| align=right|0,175|| align=right|1,01|| align=right|3,723||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61215)||2000 OX10|| align=right|15,7|| align=right|2,350|| align=right|0,186|| align=right|2,66|| align=right|3,602||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61216)||2000 OA11|| align=right|16,4|| align=right|2,190|| align=right|0,235|| align=right|7,79|| align=right|3,239||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61217)||2000 OF11|| align=right|16,1|| align=right|2,328|| align=right|0,183|| align=right|3,52|| align=right|3,552||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61218)||2000 OH11|| align=right|15,5|| align=right|2,460|| align=right|0,204|| align=right|6,11|| align=right|3,859||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61219)||2000 ON12|| align=right|16,9|| align=right|2,219|| align=right|0,211|| align=right|5,23|| align=right|3,304||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61220)||2000 OO12|| align=right|17,4|| align=right|2,297|| align=right|0,234|| align=right|2,03|| align=right|3,482||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61221)||2000 OZ12|| align=right|15,9|| align=right|2,478|| align=right|0,167|| align=right|2,92|| align=right|3,899||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61222)||2000 OC13|| align=right|15,4|| align=right|2,456|| align=right|0,068|| align=right|5,99|| align=right|3,849||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61223)||2000 OL13|| align=right|16,5|| align=right|2,348|| align=right|0,106|| align=right|2,68|| align=right|3,598||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61224)||2000 OO13|| align=right|14,4|| align=right|2,369|| align=right|0,052|| align=right|5,73|| align=right|3,645||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61225)||2000 OP13|| align=right|14,8|| align=right|2,613|| align=right|0,184|| align=right|4,40|| align=right|4,224||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61226)||2000 OR13|| align=right|13,2|| align=right|2,663|| align=right|0,034|| align=right|21,28|| align=right|4,346||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61227)||2000 OS13|| align=right|16,7|| align=right|2,344|| align=right|0,153|| align=right|4,20|| align=right|3,587||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61228)||2000 OX13|| align=right|15,5|| align=right|2,313|| align=right|0,128|| align=right|5,84|| align=right|3,518||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61229)||2000 OA14|| align=right|16,5|| align=right|2,346|| align=right|0,213|| align=right|2,18|| align=right|3,592||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61230)||2000 OG14|| align=right|16,3|| align=right|2,238|| align=right|0,137|| align=right|6,69|| align=right|3,348||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61231)||2000 OA15|| align=right|16,1|| align=right|2,364|| align=right|0,117|| align=right|7,58|| align=right|3,634||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61232)||2000 OB15|| align=right|16,9|| align=right|2,315|| align=right|0,130|| align=right|3,47|| align=right|3,522||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61233)||2000 ON15|| align=right|15,6|| align=right|2,512|| align=right|0,148|| align=right|3,12|| align=right|3,981||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61234)||2000 OR15|| align=right|16,0|| align=right|2,268|| align=right|0,164|| align=right|1,87|| align=right|3,415||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61235)||2000 OT15|| align=right|14,9|| align=right|2,404|| align=right|0,138|| align=right|7,56|| align=right|3,727||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61236)||2000 ON16|| align=right|14,9|| align=right|2,423|| align=right|0,226|| align=right|2,46|| align=right|3,771||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61237)||2000 OP16|| align=right|16,0|| align=right|2,431|| align=right|0,174|| align=right|1,88|| align=right|3,790||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61238)||2000 OF17|| align=right|16,5|| align=right|2,277|| align=right|0,130|| align=right|8,86|| align=right|3,435||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61239)||2000 OP17|| align=right|16,3|| align=right|2,276|| align=right|0,103|| align=right|1,25|| align=right|3,433||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61240)||2000 OT17|| align=right|15,7|| align=right|2,439|| align=right|0,196|| align=right|3,44|| align=right|3,809||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61241)||2000 OW17|| align=right|15,2|| align=right|2,306|| align=right|0,155|| align=right|4,97|| align=right|3,500||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61242)||2000 OX17|| align=right|15,5|| align=right|2,512|| align=right|0,169|| align=right|3,84|| align=right|3,981||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61243)||2000 OJ18|| align=right|14,5|| align=right|2,742|| align=right|0,089|| align=right|4,47|| align=right|4,539||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61244)||2000 OM19|| align=right|15,7|| align=right|2,446|| align=right|0,140|| align=right|6,42|| align=right|3,825||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61245)||2000 ON22|| align=right|16,1|| align=right|2,313|| align=right|0,271|| align=right|4,03|| align=right|3,518||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61246)||2000 OX22|| align=right|15,7|| align=right|2,305|| align=right|0,155|| align=right|3,61|| align=right|3,498||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61247)||2000 OF23|| align=right|14,0|| align=right|2,584|| align=right|0,169|| align=right|11,81|| align=right|4,154||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61248)||2000 OH23|| align=right|15,6|| align=right|2,522|| align=right|0,168|| align=right|5,12|| align=right|4,006||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61249)||2000 OO23|| align=right|15,2|| align=right|2,206|| align=right|0,135|| align=right|1,30|| align=right|3,277||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61250)||2000 OV23|| align=right|15,0|| align=right|2,616|| align=right|0,129|| align=right|14,99|| align=right|4,230||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov